What About Brian foi uma série caracterizada como uma dramédia, exibida pela rede ABC entre 16 de Abril de 2006 e 26 de Março de 2007, com um total de 24 episódios, divididos em duas temporadas. O programa tratava de relacionamentos amorosos e retratava a vida de um grupo de amigos que vivia na cosmopolita cidade de Los Angeles. 
{| width="100%"
|

Primeira Temporada

Segunda Temporada 

W